Tolhoek ist der Familienname folgender Personen:

 Antwan Tolhoek (* 1994), niederländischer Radrennfahrer
 Patrick Tolhoek (* 1965), niederländischer Radrennfahrer